

Championnat féminin

Première phase

Poule C

Deuxième phase

Sources 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 

Nationale 1
Sport en France en 1996
Sport en France en 1997